Mayet ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Gemeinde Mayet im Département Sarthe
 Gemeinde Le Mayet-d’École im Département Allier
 Gemeinde Le Mayet-de-Montagne im Département Allier

Mayet ist der Name des folgenden französischen Wahlkreis:
 Kanton Mayet im Département Sarthe

Mayet ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Mayet (1810–1868), deutscher Schachspieler
 Louis Mayet (1808–1873), preußischer Geheimer Rechnungsrat in Berlin
 Miriam Mayet, deutsche Schauspielerin
 Paul Mayet (1846–1920), deutscher Finanz- und Sozialexperte